Открытый чемпионат Чили по теннису 2023 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Сантьяго (Чили) на открытых грунтовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 642 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2023 году турнир проходил в период с 27 февраля по 5 марта.

Общая информация 
Чемпионы 2023

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 20 февраля 2023
Теннисисты, получившие "уайлд-кард": 
  Доминик Тим 
  Алехандро Табило
  Кристиан Гарин
Теннисисты, получившие приглашение в турнир:
  Николас Ярри
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Янник Ханфманн
  Камило Уго Карабелли
  Хуан Мануэль Черундоло
  Риккардо Бонадио
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Карлос Табернер

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 20 февраля 2023

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Сантьяго
Теннис
Февраль 2023 года
Март 2023 года
2023